Lister steht für:

 Lister Cars, britischer Automobilhersteller
 Lister (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 R. A. Lister & Co. Ltd., ehemaliger britischer Landmaschinen- und Motorenhersteller  

Lister ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lister (Fluss), Zufluss der Bigge im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Listertalsperre, Stausee an der Bigge
 Lister (Norwegen), Landschaft in Norwegen
 Lister Cove, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Lister-Gletscher, mehrere Gletscher
 Lister Heights, Gebirge im Coatsland, Antarktika
 Lister-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Mount Lister, Berg im Viktorialand, Antarktika

Lister ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Lister (* 1955), britischer Paläontologe
 Anne Lister (1791–1840), britische Tagebuchschreiberin und Feministin
 Arthur Lister (1830–1908), britischer Pilzkundler
 Aynsley Lister (* 1976), britischer Bluesrockmusiker
 Big Bill Lister (1923–2009), US-amerikanischer Country-Musiker
 Brian Lister (1926–2014), britischer Autorennfahrer, Rennwagenkonstrukteur und Unternehmer
 Cornelia Lister (* 1994), schwedische Tennisspielerin
 David Cunliffe-Lister, 2. Earl of Swinton (1937–2006), britischer Politiker und Richter
 Enrique Líster (1907–1994), spanischer Militärführer
 Ernest Lister (1870–1919), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey Lister († 1381), englischer Rebellenführer
 Guilielma Lister (1860–1949), britische Pilzkundlerin
 Gwen Lister (* 1953), namibische Journalistin
 John Lister († 2013), britischer Mediziner

 Martin Lister (1639–1712), englischer Naturforscher und Arzt
 Martin Lister (Musiker) († 2014), britischer Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Matthew Lister (* 1992), britischer Kanute
 Michael Lister (* 1964), deutscher Betriebswirt
 Moira Lister (1923–2007), südafrikanisch-britische Schauspielerin
 Noel Lister († 2015), britischer Unternehmer
 Philip Cunliffe-Lister, 1. Earl of Swinton (1884–1972), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und des House of Lords
 Ruth Lister, Baroness Lister of Burtersett (* 1949), britische Politikerin

 Sandra Lister (* 1961), britische Hockeyspielerin
 Susan Cunliffe-Lister, Countess of Swinton (1935–2023), britische Politikerin

 Tobias Lister (* 1987), australischer Steuermann im Rudern
 William Lister Lister (1859–1943), australischer Maler
 Zoe Lister-Jones (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Liester
 Lyster